Masri („Ägyptisch“) steht für:

 Ägyptisch-Arabisch, ein arabischer Dialekt

Masri ist der Familienname von:

 Abu Ayyub al-Masri (1967–2010), islamistischer Extremist
 Abu Chabab al-Masri, Aliasname von Midhat Mursi as-Sayyid Umar (1953–2008), islamistischer Extremist
 Abu Hamza al-Masri (* 1958), fundamentalistischer islamischer Geistlicher
 Abu Mohamed al-Masri (um 1963–2020), islamistischer Extremist
 Georges Masri (* 1968), syrischer Geistlicher, melkitisch griechisch-katholischer Erzbischof von Aleppo
 Khaled al-Masri (* 1963), deutscher Staatsbürger, der von der CIA entführt wurde
 Mariam El-Masri (* 1991), kanadische Fußballspielerin
 Muneir Al-Masri (* 1963), jordanischer Ringer
 Munib al-Masri (* 1934), palästinensischer Geschäftsmann
 Nader Al-Masri (* 1980), palästinensischer Leichtathlet
 Rafed El-Masri (* 1982), deutsch-syrischer Schwimmer
 Saeed al-Masri, Aliasname von Mustafa Abu l-Yazid (1955–2010), ägyptischer Terrorist
 Sheikh Fateh al-Masri († 2010), ägyptischer Terrorist
 Taher al-Masri (* 1942), jordanischer Politiker

Siehe auch:
 al-Masry, ägyptischer Fußballclub